Шуто () — франкоязычная фамилия и топоним:

Фамилия 
 Шуто, Огюст (1749—1825) — сооснователь города Сент-Луис, Миссури; американский торговец мехом и политик.
 Шуто, Жан-Пьер (1758—1849) — сооснователь города Сент-Луис, Миссури; американский торговец мехом и индейский агент.
 Шуто, Огюст-Пьер (1786—1838) — американский торговец мехом.
 Шуто, Пьер (1789—1865)) — американский торговец мехом.
 Шуто, Франсуа (1797—1838) — американский торговец мехом и один из основателей города Канзас-Сити.

Топоним 
 Шуто — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.
 Шуто-Оризари — муниципалитет в северной части города Скопье, столицы Республики Македония.